Серге́й Алекса́ндрович Кора́блин (р. 29.07.1958, г. Новоград-Волынский Житомирской области) — украинский . Исследователь макроэкономических проблем. Доктор экономических наук (1996), профессор.

Окончил Донецкий университет (1980) и КИНХ (1988).

В 1980-89 гг. работал в НПО «Кристалл». С 1989 г. (с перерывом) — в Институте экономики НАНУ, с 1997 г. главный н. с. Института экономики и прогнозирования НАНУ. С 2007 г. заместитель, в 2011—2014 гг. директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка Нацбанка Украины (НБУ).

Под началом С. А. Кораблина получила магистерскую степень .

Ссылки 
 
 Кораблин С. А. Равновесие и пропорциональность в экономике : Дис… д-ра экон. наук: 08.02.01 / НАН Украины. — К., 1995. — 384 с.

Родившиеся в Звягеле
Выпускники Донецкого национального университета
Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Доктора экономических наук